O9 – sottoclasse della classificazione stellare